Илья Сергеевич Ратьковский (род. 19 сентября 1967, Ленинград) — российский историк. Кандидат исторических наук, доцент.

Биография 
Родился в 19 сентября 1967 г. в Ленинграде.

В 1992 г. закончил с отличием кафедру истории советского общества (новейшей истории России) исторического факультета СПбГУ. Тогда же начал педагогическую деятельность в качестве учителя истории в школе №590 г. Санкт-Петербурга. С апреля 1995 г. член Балтийской педагогической академии, отделения личностного и профессионального развития. В феврале 1997 г. присвоена высшая квалифицированная категория должности «Учитель».

За педагогическое мастерство, инновационную деятельность, творческой поиск, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Санкт-Петербурга, комитетом по образованию Санкт-Петербурга И. С. Ратьковскому вручен Диплом победителя конкурса педагогических достижений в номинации «Молодой педагог года» (1996-1997 г.). 14-15 января 2000 г. был делегатом Всероссийского совещания работников образования в Москве.

Педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете начал с сентября 1993 г. в должности ассистента кафедры новейшей истории России исторического факультета, а затем последовательно работал старшим преподавателем (с 2000) и доцентом кафедры русской истории (с 2001), с июня 2003 г. – доцент кафедры новейшей истории России.

В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию «Всероссийская чрезвычайная комиссия и политика красного террора в Советской России в 1918 г».

В 2004 г. за большой вклад в подготовку кадров, развитие образования и науки, и в связи с 280-летием Санкт-Петербургского государственного университета И.С. Ратьковский награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ.

Сфера научных интересов – история российской революции и гражданской войны, история политических партий, история госучреждений России.

Оценки деятельности 
Кандидат исторических наук, сотрудник Центрального государственного архива Москвы С. С. Войтиков характеризовал книгу И. С. Ратьковского «Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды 1917-1920 гг.» как «фундаментальное справочно-документальное издание, существенно уточняющее и расширяющее существующие представления о белом терроре как историческом явлении». Доктор исторических наук Поволжского филиала Института российской истории РАН Г. М. Ипполитов и доктор философских наук,
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Т. В. Филатов отметили книгу  как «оригинальный научный труд, который не пройдет не замеченным для историков. Он вызовет еще множество споров».

Избранная библиография 
И. С. Ратьковский автор более 150 научных и методологических публикаций. Среди них:

 История России. ХХ век. (Cовместно с М. В. Ходяковым.) Пособие для поступающих в вузы. - СПб.: Питер, 2005. - 458 с. ISBN 5-469-00562-3
 Гражданская война в России. Охота на большевистских вождей (1917-1920). - М.: Наше Завтра, 2021 г. - 414 с. ISBN 978-5-6046227-0-4
 Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч революции. - 3-е изд., доп. - М.: Яуза, Эксмо, 2021. - 350 с.  ISBN 978-5-04-089314-0
 Дзержинский. От "Астронома" до "Железного Феликса". - М.: Родина, 2021. - 462, с. ISBN 978-5-00180-252-5
 Белый террор. Гражданская война в России 1917-1920 гг. - СПб: Питер, 2022. - 495, с. ISBN 978-5-4461-1478-8
 Сталин. Пять лет Гражданской войны и государственного строительства. 1917-1922 гг. - СПб: Питер, 2023. - 495, с. ISBN 978-5-00116-858-4

Ссылки 
Интервью
 В ходе белого террора рубили всех подряд, включая женщин и детей. Nakanune. Ru.  27.01.2017.
 Дзержинский. От "Астронома" до "Железного Феликса". Биография человека Идеи и Дела от Ильи Ратьковского. Nakanune. Ru. 03.10.2017.
 100 лет ВЧК – "карающему мечу революции". Nakanune. Ru. 20.12.2017.
 "Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции.  Nakanune. Ru. 23.01.2018.

Примечания